Otto Kunz ist der Name folgender Personen:

* Otto Kunz (Unternehmer) (1872–1959), deutscher Unternehmer
 Otto Kunz (Museumsleiter, 1880) (1880–1949), Salzburger Kulturjournalist und Bibliothekar
 Otto Kunz (Journalist)  (1887–1952), Schweizer Journalist
 Otto Ludwig Kunz (1904–1985), deutscher Maler, Designer und Architekt